

Персони 
 Святий Марко — євангеліст, покровитель Венеції
 Святий Марко Атінський — італійський святий, шанується Католицькою церквою.

Географія

Населені пункти 
 Альбаредо-пер-Сан-Марко — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Сондріо.
 Каерано-ді-Сан-Марко — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Тревізо.
 Челліно-Сан-Марко — муніципалітет в Італії, у регіоні Апулія,  провінція Бріндізі.
 Сан-Марко-Арджентано — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія,  провінція Козенца.
 Сан-Марко-д'Алунціо — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія,  метрополійне місто Мессіна.
 Сан-Марко-дей-Кавоті — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія,  провінція Беневенто.
 Сан-Марко-Еванджеліста — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія,  провінція Казерта.
 Сан-Марко-ін-Ламіс — муніципалітет в Італії, у регіоні Апулія,  провінція Фоджа.
 Сан-Марко-ла-Катола — муніципалітет в Італії, у регіоні Апулія,  провінція Фоджа.

Венеція 
 Сан-Марко — центральний, один із шістьох районів Венеції
 Сан-Марко — головна площа Венеції
 Сан-Марко — базиліка у Венеції

Рим 
 Сан-Марко — базиліка в Римі

Флоренція 
 Національний музей Сан Марко — музей у місті Флоренція, створений на базі споруд і збірок колишнього монастиря Сан-Марко.

Мистецтво 
 «Сан-Марко» — статуя Донателло (Орсанмікеле)

Кораблі 
 «Сан-Марко» — броненосний крейсер типу «Сан-Джорджо» Королівських ВМС Італії. Збудований у 1911 році. Потоплений у 1945 році.
 «Сан-Марко» (D 563) — есмінець типу «Сан-Джорджо» ВМС Італії. На службі протягом 1956 - 1971 років.
 «Сан-Марко» (L 9893) — десантний транспорт-док типу «Сан-Джорджо». Збудований у 1988 році. Станом на 2017 рік перебуває у строю

Інше 
 Сан-Марко — італійський морський космодром